(C'est) La Fête, une chanson de Michel Fugain et le Big Bazar, sortie en 1973 ;
 C'est la fête, une histoire courte de la série de bande dessinée Les Petits Hommes publiée en 1976 ;
C'est la fête (Be Our Guest), une chanson issue du long métrage d'animation La Belle et la Bête, sorti en 1991 ;
 C'est la fête ! (Block Party), huitième épisode de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2004.